Кобылиха:
 Кобылиха — упразднённая в 1998 году деревня в Удомельском районе Тверской области, на территории Котлованского сельского поселения.
 Кобылиха (приток Бисерти) — река в Свердловской области.
 Кобылиха (река, впадает в Застижское озеро) — река в Тверской области и Новгородской областях.
 Кобылиха (городище) — городище в Ненецком автономном округе Архангельской области.